Die Badminton-Asienmeisterschaft 2017 fand vom 25. bis 30. April 2017 in Wuhan Sports Center Gymnasium in Wuhan, China,  statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Halbfinale)
  Chen Long (Champion)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Lin Dan (Finale)
  Tian Houwei (1. Runde)
  Shi Yuqi (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Tai Tzu-ying (Champion)
  Akane Yamaguchi (Finale)
  Sung Ji-hyun (2. Runde)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Sun Yu (2. Runde)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  Saina Nehwal (1. Runde)
  He Bingjiao (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
  Chai Biao / Hong Wei (Halbfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Viertelfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (2. Runde)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Halbfinale)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (1. Runde)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (zurückgezogen)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
  Zhang Nan / Li Yinhui (Viertelfinale)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2017
Asienmeisterschaft 2017
Asienmeisterschaft 2017